Murfreesboro ist der Name mehrerer Orte 

in den USA:
Murfreesboro (Arkansas)
Murfreesboro (Illinois)
Murfreesboro (North Carolina)
Murfreesboro (Tennessee)

Siehe auch:
Schlacht von Murfreesboro im Sezessionskrieg